Форист има више значења:
 Округ Форист (Висконсин)
 Округ Форист (Мисисипи)
 Округ Форист (Пенсилванија)
 Форист (Вирџинија)
 Форист (Илиноис)
 Форист (Луизијана)
 Форист (Мисисипи)
 Форист (Охајо)